Jader Barbosa da Silva Gentil (Rondonópolis, 24 de julio de 2003) es un futbolista brasileño que juega como delantero en el Atlético Nacional de la Categoría Primera A de Colombia.

Trayectoria 
Nacido en Rondonópolis, Mato Grosso, Jader se incorporó al equipo juvenil del Club Athletico Paranaense en 2016. Debutó en el primer equipo, y en la Serie A, el 22 de agosto de 2021, reemplazando a David Terans en la segunda parte en una derrota 0-1 en casa contra el Corinthians.

Atlético Nacional 
En el año 2023 Atlético Nacional hizo oficial la contratación de Jader en condición de préstamo.

Clubes

Estadísticas

Palmarés

Torneos nacionales

Torneos internacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha del futbolista
 Ficha en Soccerway

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Club Athletico Paranaense
Futbolistas del Atlético Nacional